Thomas Johnson puede hacer referencia a:

Thomas Johnson, un botánico inglés.
Thomas Johnson, un político irlandés.